La Coupe d'Ukraine 2018-2019 est la  de la Coupe d'Ukraine depuis la dissolution de l'URSS. Elle prend place entre le  et le , date de la finale qui se déroulera à la Slavutych-Arena, Zaporijjia. Un total de 50 équipes prennent part à la compétition.

La finale voit s'opposer le Chakhtar Donetsk, tenant du titre, et l'Inhoulets Petrove, équipe de deuxième division. Le vainqueur de la coupe se qualifie pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2019-2020 ainsi que pour l'édition 2019 de la Supercoupe d'Ukraine.

Le Chakhtar conserve finalement son titre et l'emporte pour la treizième fois de son histoire, la troisième consécutive.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2018-2019 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2018-2019 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2018-2019 sur le site de la RSSSF.

2018-2019
Ukraine M
Football Coupe
Football Coupe